Harnish ist der Familienname folgender Personen:

 Chandler Harnish (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler
 Reno L. Harnish (* 1949), US-amerikanischer Diplomat